Akatsuki (Naruto), een groep criminelen uit de mangaserie Naruto.
 Akatsuki (ruimtesonde), een ruimtesonde die in 2010 richting Venus werd gelanceerd.
 Akatsuki no dasso, een Japanse film uit 1950